Kabinett De Gasperi steht für folgende Regierungen Italiens:

 Kabinett De Gasperi I (1945/46)
 Kabinett De Gasperi II (1946/47)
 Kabinett De Gasperi III (1947)
 Kabinett De Gasperi IV (1947/48)
 Kabinett De Gasperi V (1948 bis 1950)
 Kabinett De Gasperi VI (1950/51)
 Kabinett De Gasperi VII (1951 bis 1953)
 Kabinett De Gasperi VIII (1953)